Crummer har flera betydelser:

Efternamn
Efternamnet Crummer är känt bland annat genom:
H. S. W. Crummer, president i Royal Geographical Society
 Larissa Crummer, spelar fotboll för Newcastle Jets Women och Australiens damlandslag i fotboll
 James Crummer Mee, Sheriff i Pueblo County, USA
 Will Crummer, en sångare från  Cook Islands
Wills dotter, Annie Crummer är sångerska, och deltog som Killer Queen i första Australienuppsättningen av musikalen We Will Rock You

Geografi
Mount Crummer, ett berg i Antarktis, namnggiven efter presidenten i Royal Geographical Society, H. S. W. Crummer.

Företag
 Crummer Graduate School of Business